Joaquim Mauro Tomé da Cruz, ex calciatore brasiliano
Mauro Fonseca, ex calciatore brasiliano
Mauro Jorge Pereira Leite, ex calciatore brasiliano
Mauro Luís Veit, calciatore brasiliano
Mauro Raphael, ex calciatore brasiliano
Mauro Sérgio Viriato Mendes, calciatore brasiliano
Mauro Silva Carrelhas, ex calciatore brasiliano
Mauro Job Pontes Júnior, calciatore brasiliano